Наиболее известные картины, изображающие Страшный суд (список в хронологическом порядке):

 «Страшный суд» (1303—1306) — фреска Джотто в часовне Скровеньи, Падуя, Италия;
 «Страшный суд» (Владимир; нач. XV века) — фреска Андрея Рублёва и Даниила Чёрного в Успенском соборе;
 Икона Страшного суда (Новгород, XV век) — в коллекции Третьяковской галереи;
 «Страшный суд» (1420—1425) — часть диптиха нидерландского художника Яна ван Эйка (Метрополитен-музей, Нью-Йорк);
 «Страшный суд» (ок. 1430) — картина Фра Беато Анджелико (музей Сан-Марко, Флоренция);
 «Страшный суд» (1435) — картина Стефана Лохнера (музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн);
 Страшный суд (полиптих ван дер Вейдена) (1445—1450) — полиптих Рогира ван дер Вейдена;
 Страшный суд (Мемлинг) (ок. 1461—1473) — триптих Ганса Мемлинга (Поморский музей, Гданьск);
 «Страшный суд» (1504) — триптих Иеронима Босха;
 «Страшный суд» (1535—1541) — фреска Микеланджело Буонарроти (на алтарной стене Сикстинской капеллы, Ватикан);
 «Страшный суд» (ок. 1585) — картина Жана Кузена (Лувр);
 «Страшный суд» (1617) — картина Петера Рубенса;
 «Страшный суд» (1904) — картина Виктора Васнецова. Галерея 

Откровение Иоанна Богослова в искусстве